Соревнования по бегу на 800 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 5, 6 и 8 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в беге на 800 метров являлся Дэвид Рудиша из Кении, который не защищал свой титул из-за травмы.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 47 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у мужчин состоялся 8 августа 2017 года. Забег возглавил канадец Брэндон Макбрайд, преодолевший первую половину дистанции за 50,78. Однако основные события развернулись на заключительных 300 метрах, когда скорость значительно выросла, а вперёд вышел кениец Кипьегон Бетт. За полкруга до финиша его обошёл Пьер-Амбруаз Босс из Франции, который больше не отдал никому первое место. В то же время лучшим на заключительном отрезке стал Адам Кщот, который на последних 150 метрах обошёл пятерых соперников, поднявшись с седьмого места на второе.

Примечания

Ссылки 
 

бег